Sea Story bezeichnet folgendes:
 Pada Iyagi, ein koreanisches Automatenspiel
 Umi Monogatari, eine japanische Automatenspielreihe